Порт Хатанга — морской порт посёлка Хатанга, расположенный на правом берегу реки Хатанга, впадающей в Хатангский залив моря Лаптевых, в 115 милях от устья реки.

Морской порт является замерзающим, ледокольная проводка в порту не осуществляется. Навигация в морском порту проходит в период с июля по сентябрь.

История 
В 1934—1935 годах в бассейне реки Хатанга для исследования возможности судоходства работали две гидрографических экспедиции. После положительных заключений по итогам работ экспедиций уже в августе 1936 года в район будущего порта прибыло первое судно. 28 февраля 1939 года Правительством СССР было принято решение об организации на реке Хатанга Речного агентства с базированием в селе Хатанга. Организация на реке Хатанга водно-транспортного предприятия способствовала значительному экономическому росту района. В 1952 году впервые в Хатангу вошло морское судно, что создало предпосылку для образования крупного морского порта, так как с началом постоянного захода морских судов с грузами возник вопрос об организации их обработки и обслуживания.

25 декабря 1954 года приказом Министра Морского флота № 154 на базе Хатангской речной конторы был образован Хатангский арктический морской порт. Первоначально в порту было построено 2 деревянных причала. Однако с резким увеличением грузопотока потребовалось создание капитальных сооружений, и с 1975 года, на базе списанных металлических барж, были построены 4 причала. В 1986 году был сдан в эксплуатацию 5 причал.

В 2006 году предприятие было реорганизовано в ЗАО «Хатангский морской торговый порт». В настоящее время это единственное предприятие, осуществляющее водные перевозки в бассейне рек Хатанга, Хета и Котуй в восточной части Таймырского полуострова.

Производственная инфраструктура 
Порт располагает открытой складской площадкой 17500 м². В разгрузке задействуются: 3 плавкрана, 3 гусеничных крана, 1 автомобильный кран, 6 автопогрузчиков.

Портофлот 

Также имеются буксиры (5 шт), баржи и несколько пассажирских катеров.

Терминалы 
Общее количество причалов — 5.

Основные операторы морских терминалов:
 Хатангский морской торговый порт — 5

Примечания

Литература 
   (текст распоряжения опубликован в "Собрании законодательства Российской Федерации", 09.08.2010, N 32, ст. 4364)

Ссылки 
 Морской порт Хатанга на сайте Администрации морских портов Западной Арктики
 
 Список судов ХМТП на fleetphoto

Порты Северного Ледовитого океана
Хатанга
Порты моря Лаптевых